Houchang Nahavandi (1930), économiste et homme politique iranien ;
 Firouzeh Nahavandi (1955), sociologue belge d'origine iranienne.